Pojem Hájek znamená malý háj a jako takový není jednoznačný a může mít následující významy:

název obce
 Hájek (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Hájek (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice

sídelní útvary
 Hájek (Všeruby) – část obce Všeruby v okrese Domažlice
 Hájek (Tišnov) – část města Tišnov v okrese Brno-venkov
 Hájek (Úmonín) – část obce Úmonín v okrese Kutná Hora
 Hájek (Vodice) – část obce Vodice v okrese Tábor
 Hájek (Třebíč) – sídliště v Třebíči
 Hájek u Uhříněvsi – katastrální území a část pražské městské části Praha 22
 Na Kotlasce – nouzová kolonie v Libni
 Hájek (Polom) – základní sídelní jednotka obce Polom v okresu Rychnov nad Kněžnou
 Hájek (Střížov) – osada města Chotěboř, část vesnice Střížov

kopec
 Hájek (Blovická pahorkatina) (588 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Libákovic v okrese Plzeň-jih
 Hájek (Broumovská vrchovina) (686,3) – vrchol v Meziměstské vrchovině, severně od Šonova v okrese Náchod
 Hájek (Bukovohorská vrchovina) (575 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severozápadně od Číčova v okrese Plzeň-jih
 Hájek (Merklínská pahorkatina) (450 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihovýchodně od Otěšic v okrese Plzeň-jih
 Hájek (Podčeskoleská pahorkatina) (553,6 m) – vrchol v Tachovské brázdě, jihovýchodně od Nového Sedliště v okrese Tachov

přírodní rezervace
 Bosonožský hájek – přírodní rezervace v katastru brněnské městské části Brno-Bosonohy

historické stavby
 Hájek (tvrz) – zaniklá tvrz ve stejnojmenné vesnici na Karlovarsku
 Klášter Hájek – františkánský klášter nedaleko od obce Červený Újezd v okrese Praha-západ

příjmení osob
 viz Hájek (příjmení) – více různých osobností téhož příjmení

Odkazy

Externí odkazy